Вакареа има више значења:

 Вакареа (Арђеш), насеље у округу Арђеш у Румунији
 Вакареа (Горж), насеље у округу Горж у Румунији